Roar (film), een film uit 1981
Roar (Amerikaanse serie), een Amerikaanse televisieserie
Roar (Britse serie), een Britse televisieserie
Roar (Six Flags Discovery Kingdom), een voormalige houten achtbaan in Six Flags Discovery Kingdom
ROAR (Six Flags America), een houten achtbaan in Six Flags America
Roar Strand (1970), Noors voetballer
Roar (Katy Perry), een single van Katy Perry